Heezen ist der Familienname von:

 Bruce C. Heezen (1924–1977), US-amerikanischer Geologe

Sonstiges:
 Heezen-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 USNS Bruce C. Heezen (T-AGS-64), Vermessungsschiff der United States Navy